Naranus är ett släkte av svampar. Naranus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Naranus